Фронтальный электрофорез основан на измерении скорости перемещения границы раздела растворов с разной плотностью. Классический вариант метода был разработан в 1930. На данный момент устарел и практически не используется. В простейшей модификации метода в U-образную трубку помещали раствор белков, а над ним буферный электролит, в который погружены электроды. При наложении электрического поля индивидуальные белки перемещаются с различными скоростями, образуя серию границ. Их положение регистрируют оптическими методами по изменению коэффициента преломления.

Коллоидная химия